Tim Elliott est un nom pouvant désigner :

 Tim Elliott, scientifique britannique ;
 Tim Elliott (né en 1976), joueur australien de football australien ;
 Tim Elliott (né en 1986), combattant d'arts martiaux mixtes américain.

Voir aussi 
 Tim Eliott (1935-2011), acteur néo-zélandais
 
 

Homonymie de personnes